Er zijn meerdere personen met de naam Wilhelm His:

Wilhelm His (1831-1904), hoogleraar te Bazel in de fysiologie en anatomie en bekend om zijn onderzoek naar embryo's.
Wilhelm His (1863-1934), cardioloog en anatoom, bekend om de bundel van His.